Prva liga Jugoslavije (1956/1957) było 29. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Todor Veselinović, który w barwach klubu FK Vojvodina strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1956 w Jugosławii
1957 w Europie